Hoben steht für:

 Hoben (Wismar), einen Stadtteilbezirk des Wismarer Stadtteils Wendorf
 ein Küstenstreifenboot der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar vom Typ Fassmer FPB 25
 geographische Objekte in der Wesermarsch, siehe Hoben (Wesermarsch)

Hoben ist der Familienname von

 John Hoben (1884–1915), US-amerikanischer Ruderer
 Josef Hoben (1954–2012), einen deutschen Schriftsteller und Literaturhistoriker